Oulianov (masculin ; en ) ou Oulianova (féminin ; en ) est un patronyme russe.

Personnalités

Oulianov 
 Alexandre Ilitch Oulianov (1866–1887), anarchiste russe, frère de Lénine ;
 Cyrille Oulianov (-1731, peintre d'icône russe originaire de Kostroma ; 
 Ilia Nikolaïevitch Oulianov (1831–1886), fonctionnaire et éducateur russe, père de Lénine ;
 Mikhaïl Oulianov (1927–2007), acteur et réalisateur russe ;
 Vladimir Ilitch Oulianov, nom de naissance de Lénine (1870–1924).

Oulianova 
 Anna Ielizarova-Oulianova (1864-1935), sœur aînée de Vladimir Lénine ;
 Inna Oulianova (1934-2005), actrice de théâtre et de cinéma russe ;
 Maria Alexandrovna Oulianova (1835-1916), la mère de Vladimir Ilitch Lénine ;
 Maria Ilinitchna Oulianova (1878-1937), sœur cadette de Vladimir Lénine.

Autres 
 , astéroïde nommé d'après Alexandre Oulianov.

Voir aussi 
 Oulianovsk, ville de Russie.

Variante Oulianoff 
 Nicolas Oulianoff (né le  à Saint-Pétersbourg et mort à Pully le ), géophysicien vaudois.

Paronymes 
  (), autre patronyme russe.

Patronyme russe